Dette er oversigten hvor Peter Ingemann var vært for programmet Hammerslag sendt på DR1 fra 2005-2013

Med ca. 142 almindelige episoder (da der ikke er info for de allerførste fra sæson 2005) dertil kommer 17 special episoder = 159 (total)

2005 (1. Sæson - ? 5. episoder)

2006 (2. Sæson - 18. episoder)

2007 (2. Sæson - 13. episoder)

2007 (2. Sæson - 1. Episode - Berlin Special)

2008 (3. Sæson - 18. episoder)

2009 (3. Sæson - 2. episoder - Mallorca Special)

2009 (3. Sæson - 17. episoder) 

{|class="wikitable " 
|-
!width=450|Dato / Landsdel / Ejendomsmæglere
!width=80|Vest
!width=80|Øst
!width=80|Pris
|-
| colspan="4" |24-03-2009 Sjælland
|-
| colspan="4" |Øst - Lars Lyng & Pernille Nørgaard
Vest - Tommy Knudsen & Kristina Poulsen

|-
|1. Hus - Funkisvilla - Hundested (3,5)
|2.500.000
|2.200.000
|2.300.000
|-
|2. Hus - Sommerhus - Liseleje (3,5)
|1.450.000
|1.855.000
|1.050.000
|-
|3. Hus - Sommerhus - Bisserup Strand (4,5)
|2.800.000
|3.200.000
|2.100.000
|-
|
|6.750.000
|7.255.000
|5.450.000
|-
| colspan="4" |31-03-2009 Midtsjælland
|-
| colspan="4" |Øst - Lars Lyng & Pernille Nørgaard
Vest - Tommy Knudsen & Kristina Poulsen

|-
|1. Hus - Ørslev Vester / Fjenneslev (3)
|1.850.000
|3.200.000
|2.900.000
|-
|2. Hus - Kjærhave / Ringsted (4,5)
|3.000.000
|3.435.000
|2.435.000
|-
|3. Hus - Frederiksværk (2,5)
|1.100.000
|1.300.000
|1.300.000
|-
|
|5.950.000
|7.935.000
|6.635.000
|-
| colspan="4" |07-04-2009 Sommerhuse - Sjælland
|-
| colspan="4" |Øst - Lars Lyng & Pernille Nørgaard
Vest - Tommy Knudsen & Kristina Poulsen

|-
|1. Hus - Vejby Strand / Tisvildeleje (4)
|6.000.000
|6.600.000
|6.700.000
|-
|2. Hus - Tisvildeleje (4)
|3.895.000
|4.800.000
|3.800.000
|-
|3. Hus - Kystvej / Hornbæk (4,5)
|8.450.000
|11.450.000
|8.250.000
|-
|
|18.345.000
|22.850.000
|17.750.000
|-
| colspan="4" |11-08-2009 København
|-
| colspan="4" |Øst - Lars Lyng & Camilla Jønsson
Vest - Henrik Kjeldsen & Therese Askholm

|-
|1. Hus - Frederiksberg (3)
|1.670.000
|1.530.000
|1.375.000
|-
|2. Hus - Kgs. Lyngby (3,5)
|2.495.000
|3.500.000
|3.195.000
|-
|3. Hus - Tuborg Boulevard / Hellerup (5)
|9.000.000
|11.600.000
|7.200.000
|-
|
|13.165.000
|16.630.000
|11.770.000
|-
| colspan="4" |''18-08-2009 København	
|-
| colspan="4" |Øst - Lars Lyng & Camilla Jønsson
Vest - Henrik Kjeldsen & Therese Askholm

|-
|1. Hus - Bagsværd (4)
|2.950.000
|1.695.000
|2.650.000
|-
|2. Hus - Frederikshave / Frederiksberg (4)
|1.880.000
|2.145.000
|1.800.000
|-
|3. Hus - Islands Brygge / København S (3)
|2.655.000
|2.600.000
|2.800.000
|-
|
|7.485.000
|6.440.000
|7.250.000
|-
| colspan="4" |25-08-2009 Østsjælland|-
| colspan="4" |Øst - Lars Lyng & Camilla Jønsson
Vest - Henrik Kjeldsen & Therese Askholm

|-
|1. Hus - Vallensbæk Strand (3,5)
|3.400.000
|2.400.000
|3.200.000
|-
|2. Hus - Skovlunde (3,5)
|1.500.000
|1.550.000
|2.000.000
|-
|3. Hus - Nærum (4)
|6.700.000
|6.200.000
|4.600.000
|-
|
|11.600.000
|10.150.000
|9.800.000
|-
| colspan="4" |15-09-2009 Fyn|-
| colspan="4" |Øst - Palle Ørntoft & Louise Gad
Vest - Michael Christensen & Hanne Løye

|-
|1. Hus - Brylle (3)
|1.750.000
|1.650.000
|2.250.000
|-
|2. Hus - Fåborg (4)
|1.995.000
|1.750.000
|1.595.000
|-
|3. Hus - Sommerhus - Sinebjerg Skov / Fåborg (5)
|3.000.000
|5.700.000
|2.500.000
|-
|
|6.745.000
|5.700.000
|6.345.000
|-
| colspan="4" |22-09-2009 Fyn|-
| colspan="4" |Øst - Palle Ørntoft & Louise Gad
Vest - Michael Christensen & Hanne Løye

|-
|1. Hus - Vindeby / Tåsinge (4)
|1.400.000
|2.600.000
|1.800.000
|-
|2. Hus - Svendborg (4)
|2.000.000
|1.450.000
|1.450.000
|-
|3. Hus - Horsens Fjord / Hjarnø
|7.995.000
|7.995.000
|7.995.000
|-
|
|11.395.000
|12.045.000
|11.245.000
|-
| colspan="4" |29-09-2009 Sverige Special 1|-
| colspan="4" |Øst - Lars Lyng & Maiken Thorsøe
Vest - Anders Gerner Frost & Camilla Lindhard

|-
|1. Hus - Mullsjö
|500.000
|400.000
|525.000
|-
|2. Hus - Örkellunga
|1.270.000
|580.000
|574.000
|-
|3. Hus - Hökäs / Vetlanda
|2.500.000
|880.000
|105.000
|-
|
|4.270.000
|1.860.000
|2.149.000
|-
| colspan="4" |06-10-2009 Sverige Special 2|-
| colspan="4" |Øst - Lars Lyng & Maiken Thorsøe
Vest - Anders Gerner Frost & Camilla Lindhard

|-
|1. Hus - Åkers-Ryd
|1.100.000
|1.470.000
|1.050.000
|-
|2. Hus - Grälbäcken / Kalmar
|585.000
|227.500
|332.500
|-
|3. Hus - Östra Skirö / Vetlanda
|700.000
|672.000
|665.000
|-
|
|2.385.000
|2.369.500
|2.047.500
|-
| colspan="4" |13-10-2009 Midtjylland|-
| colspan="4" |Øst - Lars Lyng & Maiken Thorsøe
Vest - Anders Gerner Frost & Camilla Lindhard

|-
|1. Hus - Arnborg (2,5)
|1.700.000
|2.100.000
|1.715.000
|-
|2. Hus - Håkongsgade - Herning (3)
|1.335.000
|1.517.000
|1.535.000
|-
|3. Hus - Fuglsange Næs - Herning (4,5)
|3.498.000
|2.995.000
|3.499.000
|-
|
|6.533.000
|6.612.000
|6.749.000
|-
| colspan="4" |20-10-2009 Klima-Special|-
| colspan="4" |Øst - Christian Borregaard & Maiken Thorsø
Vest - Thomas Jacobsen & Louise Kortbek

|-
|1. Hus - Solbjerg
|2.250.000
|2.275.000
|2.475.000
|-
|2. Hus - Frederikberg
|3.950.000
|3.495.000
|3.254.000
|-
|3. Hus - Sønderborg
|3.600.000
|4.350.000
|3.500.000
|-
|
|9.800.000
|10.120.000
|9.229.000
|-
| colspan="4" |27-10-2009 Østjylland|-
| colspan="4" |Øst - Lars Lyng & Maiken Thorsøe
Vest - Anders Gerner Frost & Camilla Lindhard

|-
|1. Hus - Sommerhus - Ebeltoft (3,5)
|2.800.000
|3.360.000
|3.260.000
|-
|2. Hus - Grenå (3)
|1.575.000
|1.895.000
|1.385.000
|-
|3. Hus - Romalt v Randers (4)
|3.730.000
|4.450.000
|4.030.000
|-
|
|8.105.000
|9.705.000
|8.675.000
|-
| colspan="4" |03-11-2009 Østjylland|-
| colspan="4" |Øst - Lars Lyng & Maiken Thorsøe
Vest - Anders Gerner Frost & Camilla Lindhard

|-
|1. Hus - Randers (3,5)
|2.450.000
|2.245.000
|2.345.000
|-
|2. Hus - Viborg (3)
|2.800.000
|2.400.000
|2.900.000
|-
|3. Hus - Mariager (4)
|2.550.000
|2.595.000
|2.395.000
|-
|
|7.800.000
|7.240.000
|7.640.000
|-
| colspan="4" |24-11-2009 Nordjylland|-
| colspan="4" |Øst - Claus Dreyer & Susanne Pallestoft
Vest - Henrik Kjeldsen & Therese Askholm

|-
|1. Hus - Høje Nibe (5)
|5.000.000
|4.000.000
|4.900.000
|-
|2. Hus - Sommerhus - Hals (4,5)
|3.200.000
|2.700.000
|2.200.000
|-
|3. Hus - Hasseris (4,5)
|4.400.000
|3.300.000
|5.600.000
|-
|
|12.600.000
|10.000.000
|12.700.000
|-
| colspan="4" |01-12-2009 Nordjylland|-
| colspan="4" |Øst - Claus Dreyer & Susanne Pallestoft
Vest - Henrik Kjeldsen & Therese Askholm

|-
|1. Hus - Hobro (3,5)
|2.075.000
|1.700.000
|1.850.000
|-
|2. Hus - Aalborg (4,5)
|1.210.000
|1.600.000
|960.000
|-
|3. Hus - Nørresundby / Aalborg
|2.800.000
|3.600.000
|3.050.000
|-
|
|6.085.000
|6.900.000
|5.860.000
|-
| colspan="4" |-08-12-2009 Nordjylland|-
| colspan="4" |Øst - Claus Dreyer & Susanne Pallestoft
Vest - Henrik Kjeldsen & Therese Askholm

|-
|1. Hus - Strandvejen - Sæby (3,5)
|1.800.000
|2.900.000
|2.600.000
|-
|2. Hus - Skagen (3,5-4)
|1.392.000
|1.785.000
|1.450.107
|-
|3. Hus - Kirkegaardsvej - Hjørring (4,5)
|3.680.000
|3.345.000
|3.275.000
|-
|
|6.872.000
|8.030.000
|7.325.107
|}

 2009 (3. Sæson - 1. episode - Thailand Special) 

 2010 (4. Sæson - 18. episoder) 

 2010 (4. Sæson - 1. episode New York Special) 

 2010 (5. Sæson - 4. episoder) 

 2010 (5. Sæson - 7. episoder Sommer Special) 

 2011 (6. Sæson - 10. episoder) 

 2012 (7. Sæson - 11. episoder) 

{|class="wikitable " 
|-
!width=450|Dato / Landsdel / Ejendomsmæglere!width=80|Vest
!width=80|Øst
!width=80|Pris
|-
| colspan="4" | 03-01-2012 Fyn|-
| colspan="4" |Vest - Michael Riis & Susanne Pallestoft
Øst - Jesper Nielsen & Anja Winther Kortsen

|-
|1. Hus - Fiskergade - Kerteminde (4,5)
|500.000
|970.000
|970.000
|-
|2. Hus - Fangel / Odense (3)
|1.955.000
|1.650.000
|1.955.000
|-
|3. Hus - Hunderup / Odense (4,5)
|6.250.000
|5.350.000
|4.950.000
|-
|
|8.705.000
|7.420.000
|7.555.000
|-
| colspan="4" | 10-01-2012 Midtjylland|-
| colspan="4" |Vest - Claus Dreyer & Camilla Jønsson
Øst - Lars Ekman & Trine Kildemark Olsen

|-
|1. Hus - Bording (3)
|1.170.000
|1.750.000
|1.950.000
|-
|2. Hus - Sommerhus - Sunds Sø / Herning (5)
|2.650.000
|1.650.000
|2.650.000
|-
|3. Hus - Idomlund / Holstebro (4)
|4.700.000
|4.800.000
|3.935.000
|-
|
|8.520.000
|7.420.000
|7.555.000
|-
| colspan="4" | 17-01-2012 Midtjylland|-
| colspan="4" |Vest - Claus Dreyer & Camilla Jønsson
Øst - Lars Ekman & Trine Kildemark Olsen

|-
|1. Hus - Holstebro (3)
|1.750.000
|1.750.000
|1.950.000
|-
|2. Hus - Vester Husby (3)
|2.450.000
|3.200.000
|2.200.000
|-
|3. Hus - Liseborg / Viborg (4)
|3.900.000
|3.795.000
|3.995.000
|-
|
|8.100.000
|8.745.000
|8.145.000
|-
| colspan="4" | 24-01-2012 Midtjylland|-
| colspan="4" |Vest - Claus Dreyer & Camilla Jønsson
Øst - Lars Ekman & Trine Kildemark Olsen

|-
|1. Hus - Sommerhus – Søndervig (4,5)
|3.995.000
|3.495.000
|3.195.000
|-
|2. Hus - Gjellerup / Herning (4)
|4.845.000
|4.350.000
|4.800.000
|-
|3. Hus - Spjald (3)
|1.725.000
|1.725.000
|1.525.000
|-
|
|10.565.000
|9.570.000
|9.520.000
|-
| colspan="4" | 31-01-2012 Nordsjælland|-
| colspan="4" |Vest - Palle Ørntoft & Merete Lund Brock
Øst - Christian Winther & Sandie Rose

|-
|1. Hus - Borehøj / Kalundborg (4,5)
|2.795.000
|3.195.000
|3.295.000
|-
|2. Hus - Havnen - Holbæk (4,9)
|1.995.000
|2.775.000
|1.799.000
|-
|3. Hus - Sommerhus - Rørvig (5)
|6.620.000
|5.370.000
|7.115.000
|-
|
|11.410.000
|11.340.000
|12.209.000
|-
| colspan="4" | 07-02-2012 Sommerhuse - Sjælland|-
| colspan="4" |Vest - Palle Ørntoft & Merete Lund Brock
Øst - Christian Winther & Sandie Rose

|-
|1. Hus - Hundested (5)
|1.700.000
|1.600.000
|2.300.000
|-
|2. Hus - Melby / Frederiksværk (3)
|870.000
|1.170.000
|970.000
|-
|3. Hus - Orø (5)
|925.000
|700.000
|1.025.000
|-
|
|3.498.500
|3.470.000
|4.295.000
|-
| colspan="4" | 14-02-2012 Sjælland|-
| colspan="4" |Vest - Palle Ørntoft & Merete Lund Brock
Øst - Christian Winther & Sandie Rose

|-
|1. Hus - Sorø (4)
|3.650.000
|3.650.000
|3.650.000
|-
|2. Hus - Havebyen - Kalundborg (4)
|1.200.000
|1.600.000
|1.600.000
|-
|3. Hus - Sommerhus - Griben / Sejerø (3)
|550.000
|695.000
|850.000
|-
|
|5.400.000
|6.945.000
|6.100.000
|-
| colspan="4" | 21-02-2012 Sydspanien Special 1|-
| colspan="4" |Vest - Christian Borregaard & Camilla Jønsson
Øst - Thomas Jacobsen & Trine Kildemark

|-
|1. Hus - Riviera Del Playa / Riviera del Sol
|895.000
|1.500.000
|1.290.000
|-
|2. Hus - Mijas
|7.000.000
|11.800.000
|4.285.000
|-
|
|7.895.000
|13.300.000
|5.575.000
|-
| colspan="4" | 28-02-2012 Sydspanien Special 2|-
| colspan="4" |Vest - Christian Borregaard & Camilla Jønsson
Øst - Thomas Jacobsen & Trine Kildemark

|-
|1. Hus - Canillas de Aceitudo
|2.100.000
|995.000
|1.565.000
|-
|2. Hus - La Zagaleta
|60.000.000
|74.000.000
|63.325.000
|-
|
|62.100.000
|74.995.000
|64.890.000
|-
| colspan="4" | 06-03-2012 København|-
| colspan="4" |Vest - Thomas Risager & Stine Lyngbo Ries	
Øst - Peter Askholm & Angelique Jørgensen

|-
|1. Hus - Strandparken / Amager (3,5)
|2.440.000
|2.240.000
|2.940.000
|-
|2. Hus - Husbåd - Sydhavnen (4)
|1.200.000
|1.650.000
|1.500.000
|-
|3. Hus - Vesterbro (3,5-4)
|4.400.000
|4.400.000
|5.100.000
|-
|
|8.070.000
|8.290.000
|9.540.000
|-
| colspan="4" | 13-03-2012 København|-
| colspan="4" | Vest - Thomas Risager & Stine Lyngbo Ries	
Øst - Peter Askholm & Angelique Jørgensen

|-
|1. Hus - Groser Grams Gård – Nyhavn (4,5)
|3.995.000
|3.675.000
|3.590.000
|-
|2. Hus - Vridsløselille / Albertslund (3)
|2.225.000
|2.100.000
|2.425.000
|-
|3. Hus - David Pelefurs Gade / Christianshavns Kanal (5)
|6.700.000
|9.000.000
|6.700.000
|-
|
|12.920.000
|14.775.000
|12.715.000
|-

 2012 (7. Sæson - 4. episoder Sommer Special) 

 2012 (8. Sæson - 11. episoder) 

{|class="wikitable " 
|-
!width=450|Dato / Landsdel / Ejendomsmæglere!width=80|Vest
!width=80|Øst
!width=80|Pris
|-
| colspan="4" |07-08-2012 Østjylland|-
| colspan="4" |Vest - Claus Dreyer & Inge Ørntoft
Øst - Thomas Jacobsen & Sara Glue

|-
|1. Hus - Aarhus C (3,5)
|2.300.000
|2.630.000
|2.830.000
|-
|2. Hus - Engesvang / Silkeborg (3,5)
|4.050.000
|3.550.000
|3.950.000
|-
|3. Hus - Møllestien / Aarhus (5)
|5.600.000
|6.295.000
|5.200.000
|-
|
|11.950.000
|12.475.000
|11.980.000
|-
| colspan="4" |14-08-2012 Østjylland|-
| colspan="4" |Vest - Claus Dreyer & Inge Ørntoft
Øst - Thomas Jacobsen & Sara Glue

|-
|1. Hus - Aarhus C (4)
|1.970.000
|1.770.000
|1.675.000
|-
|2. Hus - Virklund / Silkeborg (5)
|2.800.000
|3.300.000
|3.215.000
|-
|3. Hus - Åhusene / Aarhus (3,5)
|4.300.000
|3.495.000
|4.000.000
|-
|
|9.070.000
|8.565.000
|8.890.000
|-
| colspan="4" | 2012 Østjylland|-
| colspan="4" |Vest - Claus Dreyer & Inge Ørntoft
Øst - Thomas Jacobsen & Sara Glue

|-
|1. Hus - Strandparken / Aarhus (4)
|1.850.000
|1.947.000
|1.800.000
|-
|2. Hus - Voel / Silkeborg (3)
|2.100.000
|2.395.000
|2.295.000
|-
|3. Hus - Herluf Trolles Gade - Trøjborg / Aarhus (3,5)
|2.510.000
|2.475.000
|2.575.000
|-
|
|6.460.000
|6.817.000
|6.670.000
|-
| colspan="4" |09-10-2012 Sønderjylland|-
| colspan="4" |Vest - Christian Borregaard & Julie Holst-Hansen
Øst - Anders Gerner Frost & Anne Crone

Tema: Krigen 1984
|-
|1. Hus - Hertug Hans Vej - Sønderborg (4,5)
|5.500.000
|8.900.000
|4.900.000
|-
|2. Hus - Sønderborg (4)
|1.800.000
|1.400.000
|910.000
|-
|3. Hus - Ubjerg / Tønder (2,5)
|2.600.000
|2.400.000
|2.900.000
|-
|
|9.900.000
|12.700.000
|8.710.000
|-
| colspan="4" |16-10-2012 Sydfyn|-
| colspan="4" |Vest - Christian Borregaard & Julie Holst-Hansen
Øst - Anders Gerner Frost & Anne Crone

Tema: Sixten Sparre & Elvira Madigan
|-
|1. Hus - Svendborg (3,5)
|1.500.000
|1.600.000
|1.800.000
|-
|2. Hus - Keldsnord / Langeland (4)
|790.000
|385.000
|725.000
|-
|3. Hus - Ringe (3)
|1.800.000
|2.400.000
|2.200.000
|-
|
|4.090.000
|4.385.000
|4.725.000
|-
| colspan="4" | 2012 |-
| colspan="4" |Vest - Christian Borregaard & Julie Holst-Hansen
Øst - Anders Gerner Frost & Anne Crone

Tema: Billund Lufthavn
|-
|1. Hus - Faaborg (4)
|1.351.000
|1.451.000
|1.306.000
|-
|2. Hus - Falsled / Faaborg (4,5)
|2.600.000
|2.200.000
|2.200.000
|-
|3. Hus - Egtved / Vejle (3,5)
|2.700.000
|2.700.000
|2.700.000
|-
|
|6.651.000
|6.351.000
|6.206.000
|-
| colspan="4" |30-10-2012 Bornholm|-
| colspan="4" |Vest - Leif Schrøder & Line Franck
Øst - Lars Ekman & Helen Falkenberg

Tema: Ærtholmene
|-
|1. Hus - Svenskerhus - Rønne (3,5)
|950.000
|1.250.000
|1.595.000
|-
|2. Hus - Nexø (3)
|1.050.000
|1.050.000
|1.150.000
|-
|3. Hus - Svaneke (4,5)
|4.100.000
|2.720.000
|3.300.000
|-
|
|6.100.000
|5.020.000
|6.045.000
|-
| colspan="4" |06-11-2012 Bornholm|-
| colspan="4" |Vest - Leif Schrøder & Line Franck
Øst - Lars Ekman & Helen Falkenberg

|-
|1. Hus - Gudhjem (4)
|2.630.000
|2.575.000
|2.130.000
|-
|2. Hus - Sommerhus - Sandkås (4)
|2.700.000
|3.000.000
|2.700.000
|-
|3. Hus - Storegade - Rønne (4)
|2.220.000
|1.820.000
|1.720.000
|-
|
|7.550.000
|7.395.000
|6.550.000
|-
| colspan="4" |13-11-2012 Sjælland|-
| colspan="4" |Vest - Palle Ørntoft & Merete Lund Brock
Øst - Claus Dreyer & Sandie Borg

|-
|1. Hus - Espergærde (3)
|4.995.000
|7.000.000
|6.500.000
|-
|2. Hus - Kristianhaven - Hillerød (4,5)
|2.900.000
|2.800.000
|2.910.000
|-
|3. Hus - Gl. Holte (3,5)
|7.600.000
|5.600.000
|6.600.000
|-
|
|15.495.000
|15.400.000
|16.010.000
|-
| colspan="4" |20-11-2012 Sjælland|-
| colspan="4" |Vest - Palle Ørntoft & Merete Lund Brock
Øst - Claus Dreyer & Sandie Borg

|-
|1. Hus - Emil Slomann's Vej - Frederiksberg (3)
|4.495.000
|4.995.000
|4.595.000
|-
|2. Hus - Søllerød / Holte (3,5-4)
|6.300.000
|6.300.000
|6.300.000
|-
|3. Hus - Vandtårn - Græsted (3)
|1.000.000
|1.750.000
|1.750.000
|-
|
|11.795.000
|13.045.000
|12.645.000
|-
| colspan="4" |27-11-2012 København & Omegn'''
|-
| colspan="4" |Vest - Palle Ørntoft & Merete Lund Brock
Øst - Claus Dreyer & Sandie Borg

|-
|1. Hus - Kunstner Just Andersen Hus - Glostrup (4,5)
|4.750.000
|3.450.000
|3.770.000
|-
|2. Hus - Frederiksberg C (4)
|2.905.000
|2.750.000
|2.905.000
|-
|3. Hus - Christianshavn (4)
|4.800.000
|5.800.000
|3.800.000
|-
|
|12.455.000
|12.000.000
|10.475.000
|-

2012 (8. Sæson - 1. Episode - Moskva Special)

2013 (9. Sæson - 11. episoder)

2013 (10. Sæson - 6. episoder) 

Hammerslag